Мараньо́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 6,9 км². Население — 58 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra

Муниципалитеты Наварры